

Patronymes 

 Baudouin Chailley (1939- ) : écrivain français
 Jacques Chailley (1910-1999) : musicologue et compositeur français
 Jules Alphonse Adrien Chailley (1850-1920) : général français
 Joseph Chailley (1854-1928) : essayiste et homme politique français
 Paul Chailley (1886-1914) : officier de marine
 Paul-André Chailley-Bert (1890-1973) : médecin français
 Pierre-Jean Chailley (1915-2002), officier de marine français

Toponymes 

 Chailley : commune française située dans le département de l'Yonne
 Chailley-Turny : Ancienne commune de l'Yonne
 Rue Joseph-Chailley : une rue de Paris